Stegmühle ist ein Orts- und Gebäudename:

in Bayern:
 Stegmühle (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Stegmühle (Bissingen), Ortsteil des Marktes Bissingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Stegmühle (Mühldorf am Inn), Ortsteil der Stadt Mühldorf am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Stegmühle (Postau), Ortsteil der Gemeinde Postau, Landkreis Landshut, Bayern
 Stegmühle (Ruhmannsfelden), Ortsteil des Marktes Ruhmannsfelden, Landkreis Regen, Bayern
 Stegmühle (Schorndorf), Ortsteil der Gemeinde Schorndorf, Landkreis Cham, Bayern
 Stegmühle (Willmering), Ortsteil der Gemeinde Willmering, Landkreis Cham, Bayern

in Baden-Württemberg:
 Stegmühle (Kupferzell), Wohnplatz im Gemeindeteil Westernach, Gemeinde Kupferzell, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Stegmühle (Niederstetten), Wohnplatz im Stadtteil Oberstetten von Niederstetten, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Stegmühle (Pfedelbach), Hof im Gemeindeteil Oberohrn, Pfedelbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

in Hessen:
 Stegmühle (Hainzell), über 500 Jahre alte Getreidemühle in Hainzell, Gemeinde Hosenfeld, Landkreis Fulda, Hessen

in Sachsen-Anhalt
 Stegmühle (Sülldorf), Mühle in Sülldorf, Gemeinde Sülzetal, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Stegmühl